Coelestin II. ist der Name folgender Personen:

 Coelestin II. (Papstelekt) (Theobaldus Buccapecus; † 1126), Papst 1124 für einen Tag (fälschlicherweise zu den Gegenpäpsten gezählt)
 Coelestin II. (Papst) (Guido di Castello † 8. März 1144), Papst ab 1143